You Don't Know Jack peut évoquer :
 You Don't Know Jack est une série de jeux vidéo.
 You Don't Know Jack, le premier jeu vidéo de la série sorti en 1995.
 You Don't Know Jack, jeu vidéo de la série sorti en 2011 sur PC et consoles.
 You Don't Know Jack est un jeu télévisé créé d'après le jeu vidéo, en 2001.
 You Don't Know Jack est un court-métrage de 2006.
 La Vérité sur Jack (You Don't Know Jack) est un téléfilm sorti en 2010.